The Well steht für:

 Fußballclub aus Schottland, siehe FC Motherwell
 US-amerikanisches Filmdrama (1951), siehe Stadt in Aufruhr